Black Star è il primo profumo realizzato dalla cantante canadese Avril Lavigne nel 2009.

Storia 
La fragranza è stata annunciata da Avril Lavigne sul suo sito internet il 7 marzo 2009. Essa è stata rilasciata dapprima in diversi Paesi europei, ovvero Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Italia, Finlandia, Regno Unito e Danimarca. Il 15 agosto il profumo è stato lanciato negli Stati Uniti da Kohl's. In Canada è stato rilasciato presso gli Shoppers Drug Mart. In Australia è stato reso disponibile presso i negozi Myer.

Avril Lavigne ha organizzato una festa per il lancio del prodotto a Londra il 17 marzo 2009. La pubblicità per il profumo è stata diretta da Billie Woodruff e filmata a Los Angeles.

Confezione 
La boccetta del profumo ha una forma a stella. La bottiglia è sormontata da un tappo nero borchiato. I due colori utilizzati sono il rosa e il nero.

Sono stati realizzati una serie di prodotti, ovvero:

 Eau de Parfum (15/30/50/100 ml)
 Eau de Parfum Spray (10 ml)
 Shower Gel (200 ml)
 Body Lotion (200 ml)
 Deodorant Spray (150 ml)

Sono stati realizzati tre pacchetti.

 In Germania e nei Paesi Bassi: Eau de Parfum (15 ml), Shower Gel (50 ml) e Body Lotion (50 ml)
 Nel Regno Unito: Eau de Parfum (30 ml) e Body Lotion (50 ml)
 Negli Stati Uniti: Eau de Parfum (15 ml) e Eau de Parfum (100 ml)

Note

Voci correlate 
 Forbidden Rose
Wild Rose

Collegamenti esterni 
 

Fragranze